Александр Голобородько:
 Голобородько, Александр Александрович (род. 1938) — советский, украинский и российский актёр, лауреат Государственной премии СССР.
 Голобородько, Александр Николаевич (род. 1950) — украинский политик, народный депутат Украины.